Le Grand Prix moto de République tchèque 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto de République tchèque s'est déroulée du 4 au  sur le Circuit de Masaryk.

Classement des MotoGP

Classement Moto2 
Initialement prévue sur 20 tours, la course est interrompue au  en raison des conditions climatiques, et repart avec comme grille le classement du tour précédent pour 7 tours.

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport en Tchéquie en 2017
Sport en août 2017
Repub